Доувър може да се отнася до:
 Доувър, град в Англия
 Доувър (Айдахо), град в щата Айдахо, САЩ.
 Доувър (Арканзас), град в щата Арканзас, САЩ.
 Доувър (Делауеър), град и столица на щата Делауеър, САЩ.